Don't Say a Word – film del 2001 diretto da Gary Fleder
 Don't Say a Word – EP dei Sonata Arctica del 2004
 Don't Say a Word – singolo dei Sonata Arctica del 2004